Богдан Саздов Шулев е български юрист, председател на Първи състав на Народния съд.

Биография 
Роден е в София в семейството на водача на Велешката българска община Саздо Шулев, изселил се в Свободна България поради преследвания от властите. Братята му Александър Шулев, Андон Шулев и Коста Шулев са видни комунистически активисти. Богдан Шулев завършва право и работи като адвокат в София. Шулев е с леви убеждения и защитава на процеси обвинени комунистически дейци, като например на Процеса срещу машинните инженери. След Деветосептемврийския преврат в 1944 година Шулев е назначен за председател на Първия състав на така наречения Народен съд, който съди регентите, царските съветници и министрите. В 1951 година е избран от Народното събрание за член на Върховния съд.

Родословие

Бележки 

Родени в София
Български комунисти
Български юристи от Македония
Първи върховен състав на Народния съд
По произход от Велес
Български съдии
Български адвокати
Богдан